Altmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Altmeier (1906–1979), deutscher Maler und Kunstpädagoge
 Peter Altmeier (1899–1977), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Altmaier
 Altmayer
 Altmeyer